„АТК“ (), преди това Атлетико де Колката (Atlético de Kolkata; ), е бивш футболен клуб от град Колката, щата Западна Бенгалия, Индия.

Създанен е на 7 май 2014 г. с цел участие в Индийската суперлига (ИСЛ). Собственик на отбора е консорциумът „Колката Геймс енд Спортс“, в който влизат бившият капитан на индийския национален отбор по крикет Сурав Гангули, бизнесмените Харшавардан Неотиа, Санджив Гоенка и Утсав Парекх и испанският футболен клуб „Атлетико“ (Мадрид).

История 
На 13 април 2014 г. консорциумът печели наддаването за франчайз отбора, базиран в Колката. Плаща 180 милиона индийски рупии (почти 4,6 милиона лева), което прави този франчайз най-скъпият в ИЛС. Проектът е официално стартиран на 7 май 2014 г., а два месеца по-късно е подписан договор с първия футболист в историята на отбора – бившия полузащитник на Реал Мадрид Борха Фернандес. Дни по-късно са представени и марковият играч Луис Гарсия и треньорът Антонио Лопес Хабас. Дебютният мач на отбора е на 12 октомври 2014 г., в който Атлетико де Колката побеждава като домакин Мумбай Сити с 3:0. Първият гол в историята на отбора, както и на ИЛС, е дело на Фикру Тефера.

На 21 декември 2014 г. Атлетико става първият шампион на Индийската суперлига след победа на финала срещу „Керала Бластърс“.

След приключването на сътрудничеството с испанския „Атлетико“ клубът е преименуван на АТК през юли 2017 г. На 1 юни 2020 г. слива се с „Мохун Баган“ и се създава „АТК Мохун Баган“.

Настоящ състав

Известни играчи 
  Луис Гарсия
  Хелдер Постига
  Роби Кийн

Източници 

Несъществуващи футболни отбори
Индийски футболни отбори
Колката